

Nom 
Albertina peut désigner :
 Albertina, palais à Vienne, transformé en musée ;
 Accademia Albertina, institution universitaire d'étude des beaux-arts à Turin ;
 Albertina, nom donné à l'Université de Königsberg en hommage à son fondateur, le duc Albert Frédéric de Prusse ;
 Albertina, une municipalité brésilienne.

Prénom